Kunchi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kunchi (socken), Sichuan,

Nigeria 

 Kunchi (distrikt), Kano, 
 Kunchi (ward), Kano, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar